«Осінній вальс» — фільм 2008 року.

Зміст 
Максим і не думав, що прекрасна незнайома танцівниця з нічного клубу так кардинально змінить його життя. Він, оточений жіночою увагою, закохується, вирішує порвати з усіма численними зв'язками й одружитися з нею. Та виявляється, що у неї є чоловік і дитина. А дитина хвора, їй необхідне лікування закордоном, куди вона і їде, залишаючи Максима.

Посилання